X-men har flere betydninger:

 X-Men – en amerikansk tegneserie fra Marvel Comics

Film 
 X-Men (filmserie)
 X-Men (film) – en amerikansk film fra 2000
 X-Men 2 – en amerikansk film fra 2003
 X-Men: The Last Stand – en amerikansk film fra 2006
 X-Men Origins: Wolverine – en amerikansk film fra 2009
 X-Men: First Class – en amerikansk film fra 2011
 X-Men: Days of Future Past – en amerikansk film fra 2014
 X-Men: Apocalypse – en amerikansk film fra 2016

Tv-serier 
 X-Men: Evolution – en animeret amerikansk tv-serie fra 2000 til 2003

Spil 
 X-Men Legends – udgivet af Activision, fra 2004
 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse – udgivet af Activision, fra 2005